Даниэль Петтерссон (; род. 6 мая 1995, Эскильстуна) — шведский гандболист, выступает за германский клуб «Магдебург» и сборную Швеции. Чемпион Европы 2022 года.

Карьера

Клубная 
Даниэль Петтерссон воспитанник клуба Эскильстуна Гуиф. В 2011 году Петтерссон начинал профессиональную карьеру в клубе Эскильстуна Гуиф. В 2016 году Даниэль Петтерссон перешёл в немецкий клуб «Магдебург».

В сборной 
Даниэль Петтерссон выступает за сборную Швеции. Даниэль Петтерссон сыграл за сборную Швеции 7 матчей и забросил 18 голов.

Статистика 
Статистика Даниэля Петтерссона сезона 2018/19 указана на 12.6.2019

Примечания

Ссылки

Примечание 

Гандболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по гандболу
Игроки ГК «Магдебург»
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Европы по гандболу